Osowski (forma żeńska: Osowska) – polskie nazwisko. 

Osoby o tym nazwisku:
 Karol Osowski – polski urzędnik państwowy
 Michał Osowski – polski pilot samolotowy